

Accezioni comuni 
 Lotto –  quantitativo di prodotto di caratteristiche uniformi
 Gioco del lotto –  gioco d'azzardo

Persone 
 Giulia Lotto –  calciatrice italiana
 Lorenzo Lotto (1480-1556) –  pittore italiano

Musica 
 Lotto –  brano musicale degli EXO, traccia della riedizione del terzo album in studio Ex'act

Altro 
 Lotto –  sinonimo di fondo
 Lotto –  stazione della Linea 1 e 5 della metropolitana di Milano
 Lotto Sport Italia –  azienda italiana del settore calzaturiero e dell'abbigliamento sportivo
 Lotto economico –  in economia, modello di gestione delle scorte